Clos (bestiar), recinte on resguardar un ramat 
 Toponímia:
 Avenc Clos, avenc a Begues (Baix Llobregat)
 Puig d'en Clos, muntanya de l'Alt Empordà
 Tossal Clos, muntanya del Priorat
 Enologia:
 Clos de les Dòmines, vi negre elaborat pel Celler Cooperatiu d'Espolla
 Clos de l'Obac, vi del Priorat
 Biografies:
 Joan Clos i Matheu, antic alcalde de Barcelona 
 Jordi Clos Llombart, empresari i mecenes català
 Francisco Javier Clos Orozco, futbolista del Barça i de la selecció espanyola
 Miscel·lània: Fundació Arqueològica Clos